Delana steht für:

 Delana (Oregon), ein Gemeindefreies Gebiet im Columbia County (Oregon) im US-Bundesstaat Oregon

Delana ist der Familienname folgender Personen:

 Iliesa Delana (* 1984), fidschianischer Hochspringer